Ottosson är ett svenskt efternamn, somkan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande aqntal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna.
 Ottosson 7 575
 Ottoson 84
 Ottozon 13
 Othozon 5
Tillsammans blir detta 7 677 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon medbetydelsen Ottos son.

Personer med efternamnet Ottosson eller med varianter av detta namn

 Alice Ottosson (aktiv 1932–1936), längdhoppare
 Anna Ottosson Blixth (född 1976), alpin skidåkare
 Arne Ottosson (född 1951), politiker, moderat
 Axel Ottosson (född 1996), ishockeyspelare
 Börje Ottosson (1919–1997), målare och grafiker
 Christian Ottosson (född 1977), statsvetare, politiker, centerpartist
 David Ottoson (1892–1970), kompositör
 David Ottoson (professor) (1918–2001), fysiolog och tandläkare
 Elvin Ottoson (1880–1950), operettsångare, skådespelare, regissör och teaterchef
 Erik Ottoson (född 1989), politiker, moderat
 Gösta Ottoson (1902–1980), tecknare, grafiker, målare och illustratör
 Holge Ottosson (1913–1989), direktör och politiker
 Ingemar Ottosson (född 1957), historiker och lärarutbildare
 Jan Ottosson (född 1960), längdskidåkare
 Jan Ottosson (bastupropagandist) (1889–1970), folkhögskolerektor
 Jan-Otto Ottosson (född 1925), psykiater
 Jens Ottosson (född 1970), beachvolleybollspelare
 Kjell-Arne Ottosson (född 1975), politiker (Kristdemokrat)
 Kristofer Ottosson (född 1976), ishockeyspelare
 Lars-Henrik Ottoson (1922–2010), journalist, författare. reklamchef och regissör
 Markus Ottosson (född 1986), längdåkare på skidor
 Mats Ottosson (född 1962), författare
 Mattias Ottosson (född 1971), politiker (socialdemokrat)
 Meta Ottosson (född 1946), översättare och författare
 Märta Ottoson (1897–1974), operettsångerska och skådespelare
 Oliver Ottosson (1871–1947), psykiater
 Paul Ottosson (född 1966), ljudtekniker
 Peter Ottosson (född 1965), ishockeyspelare
 Rune Ottoson (1923–1975), skådespelare
 Roy Resare (född Ottosson) (född 1954), biolog och politiker (miljöpartist)
 Sebastian Ottosson (född 1992), ishockeyspelare
 Stellan Ottosson (född 1944), diplomat, författare och översättare
 Ulf Ottosson (född 1968), fotbollsspelare och tränare
 Viktor Ottosson (född 1990), handbollsspelare
 Åsa Ottosson (född 1960), författare och journalist

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn